Philosophiae Naturalis Principia Mathematica van Newton
Principia Mathematica van Bertrand Russell en Alfred North Whitehead.
Principia Ethica door George Moore
Het hoofdgebouw van een Romeins fort, zie Principia (gebouw)